Татья́на Никола́евна Коле́сникова:
 Колесникова, Татьяна Николаевна (более известна под фамилией Морозова; род. 1993) — российская спортсменка (вольная борьба).
 Колесникова, Татьяна Николаевна (род. 1977) — украинская спортсменка (академическая гребля).